L'Époque, journal français (1845-1847) ;
 L'Époque, revue littéraire russe (1864-1865) ;
 L'Époque, journal politique français (1865-1869) ;
 L'Époque, journal français (1937-1940 et 1945-1946) ;
 L'Époque, documentaire français réalisé par Matthieu Bareyre et sorti en 2019.

Références